|}

Die Bahnstrecke Caltanissetta–Lercara ist eine Bahnstrecke auf Sizilien. Sie ist Teil der kürzesten Verbindung zwischen den zwei größten Städten Siziliens Palermo und Catania.

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Variante di Lercara“ entstand am 29. November 2015 der neue Trennungsbahnhof Lercara Diramazione.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana, Fascicolo linea 157
 Romualdo Giuffrida: Lo Stato e le ferrovie in Sicilia. (1860–1895) (= Storia economica di Sicilia. Bd. 8). Sciascia Editore, Caltanissetta u. a. 1967.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sizilien